Amerikai Egyesült Államok
 Colton (Dél-Dakota)
 Colton (Kalifornia)
 Colton (Nebraska)
 Colton (New York)
 Colton (Ohio)
 Colton (Oregon)
 Colton (Utah)
 Colton (Washington)

 Ausztrália
 Colton (Ausztrália)

 Egyesült Királyság
 Colton (Cumbria)
 Colton (Leeds)
 Colton (Norfolk)
 Colton (North Yorkshire)
 Colton (Staffordshire)
 Colton (Suffolk)